Louis I. ist der Name folgender Personen:

 Louis I. d’Amboise (vor 1462–1503), Bischof von Albi
 Louis I. de Bourbon (genannt le Boiteux (der Hinkende, der Lahme); † 1341/1342), Graf von Clermont, Graf von La Marche und Herzog von Bourbon
 Louis I. de Bourbon, comte de Montpensier (Ludwig der Gute; 1406–1486), Graf von Montpensier und von Clermont-en-Auvergne aus dem Hause Bourbon
 Louis I. de Bourbon, prince de Condé (Fürst von Condé; 1530–1569), französischer Feldherr und Begründer des Hauses Condé
 Louis I. de Bourbon, duc de Vendôme (1612–1669), Herzog von Vendôme, Beaufort, Mercœur, Penthièvre und Étampes und Kardinal
 Louis I. de Bourbon, duc d’Orléans (1703–1752), Mitglied der französischen Königsfamilie aus dem Haus Bourbon-Orléans
 Louis I. de Châtillon († 1346), Graf von Blois und Dunois, siehe Ludwig I. (Blois)
 Louis I. de Luxembourg (1418–1475), Connétable von Frankreich, siehe Ludwig I. (Ligny, St. Pol und Brienne)
 Louis I. (Monaco)  (1642–1701), Fürst von Monaco
 Louis I. of Naples (1339–1384), Herzog von Anjou, Titularkönig von Neapel, siehe Ludwig I. (Anjou)
 Louis-Philippe I. (Roi Citoyen (Bürgerkönig); 1773–1850), König von Frankreich